Villalba de la Sierra kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Villalba de la Sierra (kommunhuvudort), Kastilien-La Mancha, Provincia de Cuenca, 
 Villalba de la Sierra (kommun), Kastilien-La Mancha, Provincia de Cuenca, 

Robotskapade Spanienförgreningar